Леонид Фейгин:
 Фейгин, Леонид Вениаминович (1923—2009) — композитор, скрипач, дирижёр, аранжировщик.
 Фейгин, Леонид Самуилович (, род. 1938) — британский джазовый журналист, радиоведущий, продюсер, известный также под псевдонимом Алексей Леонидов; основатель Leo Records.